Ardices de Corint (en llatí Ardices, en grec antic Άρδίκες) fou un dels dos primers artistes de la pintura que van practicar el monograma.

Segons Plini el Vell (Naturalis Historia XXXV, 5), Ardices i Telefanes de Sició van practicar el monograma dibuixant-ne el contorn, però sense color a l'interior. Després diu que aquest estil en la seva forma més primitiva va ser inventat per Filocles, un egipci o per Cleantes de Corint i que Ardices i Telefanes només el van perfeccionar afegint línies a l'interior (spargentes lineas intus).

Referències

Enllaços externs 
 informació a A Dictionary of Greek and Roman Antiquities

Ardices de Corint
Pintors de la Grècia arcaica